María del Carmen Franco y Polo (Oviedo, 14 de septiembre de 1926-Madrid, 29 de diciembre de 2017),  duquesa de Franco, marquesa consorte de Villaverde y grande de España, fue una aristócrata española, única hija del general y dictador español Francisco Franco y de su esposa María del Carmen Polo,  señora de Meirás.

Biografía 
Nació en Oviedo el 14 de septiembre de 1926 en la casa de sus abuelos maternos, siendo la única hija del matrimonio formado por el general Francisco Franco y su esposa Carmen Polo. En su bautismo recibió los nombres de María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz. Dicho sacramento se le administró en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo, la misma donde contrajeron matrimonio sus padres.

En su infancia y juventud fue conocida por varios sobrenombres, como Nenuca, Carmelilla, Carmencita, Cotota y Morita.

Estudió el nivel elemental y el bachillerato, pero no cursó carrera universitaria.

El 10 de abril de 1950 se casó en la capilla del Palacio Real de El Pardo (Madrid) con el cirujano Cristóbal Martínez-Bordiú,  marqués de Villaverde, con quien tuvo siete hijos, nacidos todos en el Palacio de El Pardo.

Tras la muerte de su padre, Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I le concedió el título de duquesa de Franco con Grandeza de España.

El 12 de julio de 1979 fue rescatada junto a su madre y parte de su familia del trágico incendio del Hotel Corona de Aragón de Zaragoza, donde se encontraban alojados para asistir a la graduación militar de su hijo Cristóbal, circunstancia que alentó las sospechas no confirmadas sobre un atentado terrorista, y en el que fallecieron 83 personas.

Su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, falleció el 4 de febrero de 1998 a los 75 años tras 48 años de matrimonio.

Residió en Madrid y ejercía como presidenta de la Fundación Nacional Francisco Franco. En noviembre de 2008 se publicó el libro Franco, mi padre, una especie de biografía de Francisco Franco escrita por los historiadores Jesús Palacios y Stanley G. Payne y apoyada en su propio testimonio.

Fue Dama Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y dama gran cruz de la Orden Civil de Beneficencia (1962). El 19 de octubre de 2013 es nombrada dama del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.

Como hija única de Franco se le asignó el DNI número 3, el más bajo en activo en España en el momento de su muerte (pues el rey emérito Juan Carlos I posee el número 10).

Falleció el 29 de diciembre de 2017 a los 91 años de edad en su domicilio de la calle Hermanos Becquer, 8 (donde residía desde 1976 tras fallecer su padre un año antes) al padecer un cáncer de vejiga en fase terminal que le fue diagnosticado en septiembre de 2017 y del que no quiso recibir tratamiento.

Carmen Franco fue incinerada en el Cementerio de la Almudena de Madrid y enterrada en la cripta familiar de la Catedral de La Almudena de la calle de Bailén, 10, junto a los restos de su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú.

Descendencia 
 María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco, Carmen (26 de febrero de 1951).  duquesa de Franco y grande de España. Se casó con (1) Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz, el 8 de marzo de 1972 y se divorció en 1982, teniendo dos hijos. Se casó en segundas nupcias con (2) Jean-Marie Rossi en 1984, con quien tuvo una hija. Posteriormente, contrajo un tercer matrimonio en 2006 con (3) José Campos García y se divorció en 2013.
 Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú, duque de Borbón (1972-1984)
 Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú, duque de Anjou (25 de abril de 1974).
 María Cynthia Francisca Matilda Rossi (Paris, 28 de abril de 1985). Casada en París el 18 de diciembre de 2015 con Benjamin Rouget. Con descendencia.
 María de la O Martínez-Bordiú y Franco, Mariola (19 de noviembre de 1952). Casada con Rafael Ardid Villoslada. Con descendencia:
 Francisco de Borja Ardid y Martínez-Bordiú (20 de diciembre de 1975).
 Jaime Rafael Ardid y Martínez-Bordiú (28 de septiembre de 1976).
 Francisco Javier Ardid y Martínez-Bordiú (7 de abril de 1987).
 Francisco Franco y Martínez-Bordiú, Francis (9 de diciembre de 1954). Cuando nació, las Cortes franquistas alteraron mediante una ley "ad hominem" el orden de sus apellidos.  señor de Meirás, (grande de España) y  marqués de Villaverde; casado (1) en 1981 con María de Suelves y Figueroa, descendiente de Francisco de Paula de Borbón y Castellví, hija del marqués de Tamarit; y (2) con Miriam Guisasola Carrión (2001):
 Francisco Franco de Suelves (30 de noviembre de 1982).
 Juan José Franco de Suelves (29 de septiembre de 1985).
 Álvaro Franco y Guisasola (15 de agosto de 1994).
 Miriam Franco y Guisasola (5 de febrero de 1996).
 María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, Merry (6 de julio de 1956). Divorciada de Joaquín José Giménez-Arnau Puente, Jimmy. Con descendencia. Casada en segundas nupcias con Gregor Tamler. Se divorciaron en 1991. No tuvieron descendencia.
 Leticia Giménez-Arnau y Martínez-Bordiú (25 de enero de 1979).
 José Cristóbal Martínez-Bordiú y Franco, Cristóbal (10 de febrero de 1958). Divorciado de María José Toledo López, Jose. Con descendencia:
 Daniel Martínez-Bordiú y Toledo (11 de junio de 1990).
 Diego Martínez-Bordiú y Toledo (4 de mayo de 1998).
 María de Aránzazu Martínez-Bordiú y Franco, Arantxa (16 de septiembre de 1962). Casada con Claudio Quiroga Ferro.
 Jaime Felipe Martínez-Bordiú y Franco, Jaime (8 de julio de 1964). Divorciado de Nuria March Almela. Casado en segundas nupcias con Marta Fernández. Con descendencia del primer matrimonio:
 Jaime Martínez-Bordiú y March (13 de noviembre de 1999).

Títulos nobiliarios 
Carmen Franco era duquesa de Franco, 
grande de España y marquesa viuda de Villaverde.

Publicaciones

Referencias

Ancestros 

Duques de España
Carmen
Condecorados con la Orden Civil de la Beneficencia
Damas grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Grandes cruces de la Orden Civil de Sanidad
Fallecidos por cáncer de vejiga
Franquistas
Damas del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Nacidos en Oviedo
Fallecidos en Madrid
Fallecidos por cáncer en España